Maisí, Cubaanse gemeente
Maisi (geslacht), geslacht van boktorren